Hein Jordans - Nederlands componist
 Wyneke Jordans - Nederlands pianiste
 Jordans (bedrijf) - Brits bedrijf actief in de productie van graanproducten
 Jordans (Buckinghamshire) - dorp in Buckinghamshire in Engeland
 Jordans - bijnaam van de Air Jordan sportschoenen en sportkleding geproduceerd door Nike, Inc.